Трухильо-Альто — муниципалитет в Пуэрто-Рико, часть столичного района Сан-Хуан, в который входят муниципалитеты Баямон, Гуайнабо, Катаньо и Тоа Баха. Город состоит из 6 округов и Трухильо-Альто-Пуэбло (деловой район и административный центр города). Также он является частью столичного статистического района Сан-Хуан-Кагуас-Гуайнабо.

Трухильо-Альто был основан в 1801 году. В XX веке, благодаря своей близости к столице Сан-Хуан, он превратился в пригород мегаполиса, что стало причиной его роста в последние годы. Население за последнее столетие увеличилось с 9 576 (1930) до 74 482 (2010). Согласно переписи населения 2010 года, это десятый по численности населения муниципалитет Пуэрто-Рико.

География 

Трухильо-Альто расположен на северной прибрежной равнине Пуэрто-Рико. Он граничит с муниципалитетами Сан-Хуан, Каролина, Гурабо и Кагуас. По площади муниципалитет является относительно небольшим, занимая 55,6 км².

Рельеф на севере в основном равнинный, а на юге — холмистый.

Туризм 
В Трухильо-Альто есть несколько достопримечательностей для туристов. Дорожка 200-летия, расположенная у въезда в город на дороге PR-181, представляет собой реконструированный исторический стальной мост и беседку. Дорожка была построена в 2001 году в честь 200-летия основания Трухильо-Альто.

Также на PR-181 находится Фонд Луиса Муньоса Марина, основанный в 1980 году. Он включает в себя музей, исторический архив и парк.

Также часто посещаются Плотина Изаррада Изундо (в 1989 году ураган Хьюго привел к разрушению плотины, в результате чего гидроэлектростанция была затоплена и выведена из строя. Она оставалась закрыта до 2013 года, когда ПРАСА решила отремонтировать объект) и озеро Лойса. Другие интересные места —  монастырь Кармелитас-де-Сан-Хосе, грот Лурдес и горный источник.

Экономика 
Экономика Трухильо-Альто в основном зависит от сельского хозяйства. Основные продукты выращивания — сахарный тростник, кофе, табак. Также жители занимаются разведением крупного рогатого скота. В последние годы торговля и промышленность стали неотъемлемой частью экономики города. В Трухильо-Альто расположено несколько заводов по производству пищевых продуктов, дерева, металла, электрического оборудования. Есть в городе и каменоломни по производству строительных материалов.

По состоянию на 2013 год уровень безработицы в Трухильо-Альто составляет 10,2%, что делает его вторым муниципалитетом с самым низким уровнем безработицы после Гуайнабо.

Демография

Культура

Фестивали и события 

В сентябре Трухильо-Альто отмечает фестиваль своего покровителя — Fiestas Patronales de Santa Cruz (Праздники Покровителя Санта-Крус). Пятый ежегодный фестиваль Trujillano de Orquideas (фестиваль орхидей) прошёл в июле 2016 года.

Религия 

В Трухильо-Альто есть несколько христианских церквей и часовен разных конфессий. В частности, здание прихода Санта-Крус, построенное в 1817 году. Часть здания была повреждена ураганом Сан-Фелипе в 1928 году. Реконструкцией руководил Луис Перосье в 1933 году.

Кухня 

Макабео — наиболее известное блюдо Трухильо-Альто. Это блюдо из жареных зелёных бананов и мяса. Популярность блюда привела к возникновению фестиваля, который ежегодно проводится в декабре.

Правительство 

Как и все муниципалитеты Пуэрто-Рико, Трухильо-Альто управляется мэром.

Город принадлежит к Сенатскому округу Пуэрто-Рико VIII, который представлен двумя сенаторами. В 2012 году Педро А. Родригес и Луис Даниэль Ривера были избраны окружными сенаторами.

Символы

Флаг и герб 
Флаг Трухильо-Альто представляет собой белое полотно с изображением герба города в центре.

На гербе изображен щит с синей каймой, на которой изображены восемь струй воды, символизирующие собой множество рек и ручьёв, протекающие в городе. Внутри щита находится серебряное поле с тремя зелёными горами и синим латинским крестом над ними.

Транспорт 

Главная дорога Трухильо-Альто — PR-181, она пересекает муниципалитет с севера на юг. Расстояние от столицы примерно 13,8 км (15 минут).

В прошлом сообщение с городом было ограничено из-за его расположения на другой стороне Рио-Гранде-де-Лойса. Строительство двух мостов в 1826 году облегчило поездку в город. В 1939 году армия Соединенных Штатов построила стальной мост на въезде в город на трассе PR-181, чтобы заменить один из старых. Хотя мост больше не используется, он стал символом города и стоит до сих пор.

Всего в Трухильо-Альто 11 мостов.

Ссылки 
 Трухильо-Альто и его районы, Бюро переписи населения США
 Трухильо-Альто, Пуэрто-Рико: Город в деревне / Сьюдад-ан-Эль-Кампо
 Муниципалитет Трухильо-Альто на Facebook
 Новости Трухильо-Альто на Presencia PR

Примечания 

Города Пуэрто-Рико
Муниципалитеты Пуэрто-Рико